Maria Antonia von Spanien (spanisch: María Antonia Fernanda) (* 17. November 1729 in Sevilla; † 19. September 1785 in Moncalieri bei Turin) war eine Infantin von Spanien und durch Heirat Königin von Sardinien-Piemont.

Leben 

Maria Antonia wurde als jüngste Tochter des spanischen Königs Philipp V. und dessen zweiter Gemahlin Elisabetta Farnese im Königspalast Alcázar von Sevilla geboren. Eine Woche zuvor war der Vertrag von Sevilla unterschrieben worden, der den Englisch-Spanischen Krieg beendete. Ihre frühe Kindheit verbrachte Maria Antonia in ihrer Geburtsstadt, bevor 1733 ihre Übersiedlung nach Madrid veranlasst wurde.

Am 31. Mai 1750 wurde sie in Oulx bei Turin mit Prinz Viktor Amadeus von Sardinien-Piemont, Herzog von Aosta und Savoyen, dem späteren König Viktor Amadeus III. vermählt.

Drei ihrer Söhne folgten ihrem Gemahl als Könige von Sardinien. Von ihren Töchtern wurden zwei nach Frankreich, eine dritte nach Sachsen verheiratet, doch keine von ihnen sollte Königin werden. Alle drei starben noch vor der Thronbesteigung ihrer Ehemänner.

Königin Maria Antonia starb am 19. September 1785 im königlichen Schloss von Moncalieri bei Turin und wurde in der Basilika di Superga bei Turin beigesetzt.

Vorfahren

Nachkommen 

Das Paar hatte zwölf Kinder:

 Karl Emanuel IV. (* 24. Mai 1751; † 6. Oktober 1819), König von Sardinien.
 Maria Elisabetta Carlotta von Savoyen (* 16. Juli 1752; † 17. April 1753), Prinzessin von Savoyen.
 Maria Josepha von Savoyen (* 2. September 1753; † 13. November 1810) ⚭ 1771 König Ludwig XVIII. von Frankreich.
 Amedeo Alessandro von Savoyen (* 5. Oktober 1754; † 29. April 1755), Herzog von Montferrat.
 Maria Teresia von Savoyen (* 31. Januar 1756; † 2. Juni 1805) ⚭ 1773 König Karl X. von Frankreich.
 Maria Anna von Savoyen (* 17. Dezember 1757; † 11. Oktober 1824) ⚭ 1775  Benedict von Savoyen, Herzog von Chablais.
 Viktor Emanuel I. (* 24. Juli 1759; † 10. Januar 1824), König von Sardinien.
 Maria Giuseppa von Savoyen (* 21. November 1760; † 19. Mai 1768), Prinzessin von Savoyen.
 Maurizio Giuseppe (* 13. Dezember 1762; † 1. September 1799), Herzog von Montferrat.
 Maria Carolina von Savoyen (* 17. Januar 1764; † 28. Dezember 1782) ⚭ 1781 König Anton I. von Sachsen.
 Karl Felix I. (* 6. April 1765; † 27. April 1831), König von Sardinien.
 Giuseppe von Savoyen (* 5. Oktober 1766; † 29. Oktober 1802), Graf von Maurienne und Asti.

Literatur 
 Jean-Fred Tourtchine (Red.): Le Royaume d’Espagne. Band 3. Cercle d’Études des Dynasties Royales Européenes, Paris 1996, , S. 138. (= Les Manuscrits du Cedre, Nr. 17)
 Rafael Guerrero Elecalde: María Antonia Fernanda de Borbón, in: Diccionario biográfico español, Madrid 2009–2013, Online-Version

Weblinks 

Königin (Sardinien-Piemont)
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Anjou
⚭Maria Antonia #Spanien
Geboren 1729
Gestorben 1785
Frau